Ołeksij Martynow – biznesmen ukraiński pochodzenia rosyjskiego
 Ołeksij Martynow – politolog